Lom (Bulgária), cidade do noroeste da Bulgária
 Lom (Noruega), uma comuna do condado de Oppland, Noruega